Шимелиович, Борис Абрамович  (1892—1952), советский медицинский и общественный деятель, главный врач Центральной больницы имени Боткина.
 Шимелиович, Юлий Абрамович (1890—1919), бундист, заместитель председателя Еврейского комиссариата Наркомнаца (1918), член центрального бюро Евсекции, на подпольной работе в Литве.